

Voetbal
 Jimmy Smith (voetballer, 1889) (ca. 1889-1918), Engels voetballer voor Brighton & Hove Albion en Bradford (Park Avenue)
 Jimmy Smith (voetballer, 1901) (1901-1964), Schots keeper
 Jimmy Smith (voetballer, 1902) (1902-1975), Schots voetballer voor meerdere clubs
 Jimmy Smith (voetballer, 1911) (1911-2003), Schots voetballer voor Rangers F.C.
 Jimmy Smith (voetballer, 1930) (1920-2022), Engels voetballer voor Shildon, Chelsea en Leyton Orient
 Jimmy Smith (voetballer, 1947), Schots voetballer voor Newcastle United F.C.
 Jimmy Smith (voetballer, 1987), Engels voetballer voor Crawley Town F.C. en Chelsea

Football
 Jimmy Smith (Americanfootballspeler, 1960), Amerikaans Americanfootballspeler, running back
 Jimmy Smith (Americanfootballspeler, 1969), Amerikaans Americanfootballspeler, wide receiver, Jacksonville Jaguars (NFL)
 Jimmy Smith (Americanfootballspeler, 1988), Amerikaans Americanfootballspeler, cornerback, Baltimore Ravens
 Jimmy Smith (Americanfootballcoach), Amerikaans college footballcoach
 Jimmy Smith (Australianfootballspeler) (1877-?), Australisch Australianfootballspeler en coach van St Kilda

Overige sporters
 Jimmy Smith (honkballer, 1874) (1874-1960), Amerikaans honkballer in de Negro Leagues van 1902 tot 1909
 Jimmy Smith (honkballer, 1895) (1895-1974), Amerikaans honkballer in de Major League Baseball van 1914 tot 1922
 Irish Jimmy Smith (1930-2013), Amerikaans boxer

Musici
 Jimmy Smith (countryzanger) (1914), Amerikaans countryzanger
 Jimmy Smith (jazzorganist) (1925/28-2005), Amerikaans jazzorganist
 Jimmie Smith (drummer) (1938), Amerikaans jazzdrummer
 Jimmy Smith (gitarist) Engels gitarist voor de band Foals

Overig
 Jimmy Smith (marketeer), Amerikaans ontwerper en schrijver in de advertentiewereld
 Jimmy Neil Smith, oprichter en voorzitter van de International Storytelling Center

Zie ook
 James Smith (doorverwijspagina)